Eva Toulouze
Frédéric Toulouze
Olivier Toulouze